Бу́дніков () — російське прізвище. Жіноча форма — Буднікова.

Відомі носії 
 Будніков Анатолій Миколайович (1960—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Будников Михайло Сергійович — радянський учений в області технології будівельного виробництва і організації будівництва.
 Будников Олександр Гаврилович (1914-1982) — заслужений діяч мистецтв УРСР, професор.
 Будников Петро Петрович — російський, радянський хімік-неорганік, фахівець в галузі хімії силікатів, член-кореспондент АН СРСР.

Див. також 
 Буднік